Габиду́лин Эрнст Мухаме́дович (4 июня 1937 — 22 июня 2021) — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой радиотехники с 1989 по 2010 г. МФТИ (ГУ), Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Биография 
Родился 4 июня 1937 года. Закончил МФТИ в 1959 году, получил квалификацию инженера-физика по специальности «Радиотехника». Продолжил обучение в аспирантуре в 1961 году. Закончил в 1964, а кандидатскую диссертацию защитил в 1968. В 1970 получил учёное звание доцента по кафедре радиотехники МФТИ.

В 1986 защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук. С 1989 — учёное звание профессора по кафедре радиотехники МФТИ, и с 1989 по 2010 г. был её руководителем.

В 1998 году ему было присвоено звание «Соросовский профессор» (с годовым грантом).

В 2001 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

C 2010 до кончины — профессор кафедры радиотехники Московского физико-технического института.

Действительный член общественной организации «Международная академия информатизации».

Научная деятельность 
Автор более 120 научных трудов, включая несколько монографий, преимущественно в области теории кодирования и криптографии.

Известен как автор нового метода: ранговое кодирование.

Участник и соорганизатор многих международных и всероссийских научных конференций по теории информации.

Книги

Примечания

Ссылки 
 Информация кафедры радиотехники МФТИ(ГУ) 
 Сайт «Викифизтех»
 Кафедра радиотехники МФТИ сегодня
 Награждения к юбилею

 Списки трудов
 Статьи в РИНЦ
 Книги и дисс. в каталоге РГБ.

Выпускники факультета радиотехники и кибернетики Московского физико-технического института
Соросовские профессора
Теория информации
Преподаватели кафедры радиотехники Московского физико-технического института
Персоны без указанного места рождения